Кукпук () — река в западной части боро Норт-Слоп, штат Аляска, США. Длина реки составляет 201 км.

Берёт начало в горах Делонга и течёт преимущественно в западном направлении через полуостров Лисберн. Впадает в Чукотское море в 19 км к северо-востоку от города Пойнт-Хоп.

Название можно перевести с инуитского языка как «большая река».

Примечания 

Реки, впадающие в Чукотское море (Северная Америка)
Реки Аляски
География боро Норт-Хоп